Список эпизодов американского приключенческо-супергеройского телесериала «Стрела» с элементами драмы, основанном на комиксах о супергерое DC Comics Зелёная стрела.

Обзор сезонов 
{| class="wikitable plainrowheaders" style="text-align:center;"
! colspan="2" rowspan="2"| Сезон
! rowspan="2"| Эпизоды
! colspan="2"| Оригинальная дата показа
! colspan="2"| Рейтинг Нильсена
|-
! Премьера сезона
! Финал сезона
! Ранк
! Зрители США(миллионы)
|-
| scope="row" style="width:12px; background:#1A6436;"|
| 1
| 23
| 10 октября 2012
| 15 мая 2013
| 147
| 3,68
|-
| scope="row" style="width:12px; background:#424C40;"|
| 2
| 23
| 9 октября 2013
| 14 мая 2014
| 181
| 3,28
|-
| scope="row" style="width:12px; background:#799F77;"|
| 3
| 23
| 8 октября 2014
| 13 мая 2015
| 120
| 3,52
|-
| scope="row" style="width:12px; background:#E7C14B;"|
| 4
| 23
| 7 октября 2015
| 25 мая 2016
| 145
| 2,90
|-
| scope="row" style="width:12px; background:#405760;"|
| 5
| 23
| 5 октября 2016
| 24 мая 2017
| 128
| 2,21
|-
| scope="row" style="width:12px; background:#4A5446;"|
| 6
| 23
| 12 октября 2017
| 17 мая 2018
| 119
| 1,76
|-
| scope="row" style="width:12px; background:#5C5734;"|
| 7
| 22
| 15 октября 2018
| 14 мая 2019
| 125
| 1,58
|-
| scope="row" style="width:12px; background:#1D1C1A;"|
| 8
| 10
| 15 октября 2019
| 28 января 2020
| 172
| 1,52
|}

Список серий

Сезон 1 (2012-13)

Сезон 2 (2013-14)

Сезон 3 (2014-15)

Сезон 4 (2015-16)

Сезон 5 (2016-17)

Сезон 6 (2017-18)

Сезон 7 (2018-19)

Сезон 8 (2019-20)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Стрела
 
Стрела